Yuhua ist:

 der Stadtbezirk Yuhua (裕华区) der bezirksfreien Stadt Changsha in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yuhua (Changsha);
 der Stadtbezirk Yuhua (雨花区) der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yuhua (Shijiazhuang);
 die Großgemeinde Yuhua (裕华镇) der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yuhua (Langzhong);
 das Straßenviertel Yuhua (雨花街道) des Stadtbezirks Chenggong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yuhua (Chenggong);
 das Straßenviertel Yuhua (裕华街道) des Stadtbezirks Lianchi in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yuhua (Lianchi);
 das Straßenviertel Yuhua (雨花街道) des Stadtbezirks Yuhuatai in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yuhua (Yuhuatai).